Югославия может означать:

 Югославия — государство в Европе, существовавшее на Балканском полуострове в течение почти всего XX века, и имевшее разное политическое устройство:
 Королевство Югославия — монархия в 1918—1945 годах (официально Югославия с 1929 года).
 Социалистическая Федеративная Республика Югославия — социалистическое государство в 1945—1992 годах.
 Союзная Республика Югославия — Малая или Третья Югославия, союзное государство Сербии и Черногории в 1992—2003 годах.

 Другое
 «Югославия» — бывший сербский и югославский футбольный клуб из города Белграда.
 (1554) Югославия — астероид главного пояса, который был открыт 6 сентября 1940 года.